

Toponymie 

dans la voïvodie de Mazovie
 Olszew est un village de la gmina de Ceranów dans le powiat de Sokołów
 Olszew est un village de la gmina de Goszczyn dans le powiat de Grójec